Gule ærter kan henvise til:

 Gule ærter (madret), en madret
 Ært (grønsag)#Gule ærter, en af ingredienserne i madretten